Die Handball-Regionalliga der Frauen startete in der Saison 2007/08 mit fünf Staffeln: Süd, Südwest, West, Nord und Nordost.

Saisonverlauf 
Am Ende der Spielzeit stiegen folgende Mannschaften in die 2. Bundesliga auf:
 VfL Sindelfingen aus der Regionalliga Süd,
 SG 09 Kirchhof aus der Regionalliga Südwest,
 HSG Stemmer/Friedewalde aus der Regionalliga West,
 SG Handball Rosengarten aus der Regionalliga Nord und
 Rostocker HC aus der Regionalliga Nordost.

Regionalliga Süd 

Aufsteiger in die 2. Bundesliga: VfL Sindelfingen.
Absteiger aus der 2. Bundesliga: VfL Waiblingen.
Absteiger in die Oberligen: TSV Ismaning, TG 88 Pforzheim, TV Weidhausen und Frisch Auf! Göppingen II.
Aufsteiger aus den Oberligen: SG Leutershausen, TSG Ketsch II, SC Markranstädt II und ESV Regensburg.
Fusion: SpVgg Bissingen schließt sich mit der SG Bietigheim-Metterzimmern zur SG BBM Bietigheim zusammen.
Fusion: Die TG 88 Pforzheim schließt sich mit dem Turnerbund Pforzheim zur HSG TB/TG 88 Pforzheim zusammen.
Änderung: Die Regionalliga Süd spielt in der kommenden Saison mit 14 Vereinen.

Regionalliga Südwest 

Aufsteiger in die 2. Bundesliga: SG 09 Kirchhof.
Absteiger aus der 2. Bundesliga: DJK Marpingen und TSG Ober-Eschbach.
Absteiger in die Oberligen: SG Albersweiler-Hauenstein-Ranschbach, TuS Bannberscheid, SV Zweibrücken und TuS 1860 Neunkirchen.
Aufsteiger aus den Oberligen: TV Idstein, FSV Mainz 05 und TG Osthofen.

Regionalliga West 

Aufsteiger in die 2. Bundesliga: HSG Stemmer/Friedewalde.
Absteiger aus der 2. Bundesliga: – 
Absteiger in die Oberligen: HG Remscheid (Rückzug), Neusser HV und Mettmann Sport.
Aufsteiger aus den Oberligen: HSG Blomberg-Lippe II, TV Walsum-Aldenrade, TV Strombach und Eintracht Oberlübbe.
Änderung: Die Regionalliga West spielt in der kommenden Saison mit 13 Vereinen.

Regionalliga Nord 

Aufsteiger in die 2. Bundesliga: SGH Rosengarten.
Absteiger aus der 2. Bundesliga: TV Oyten.
Absteiger in die Oberligen: SG Misburg (Rückzug in Landesliga), HSC 2000 Magdeburg II und Hastedter TSV.
Aufsteiger aus den Oberligen: HC Salzland 06, Wacker Osterwald und HSG Hude-Falkenburg.
Änderung: Die HSG Lüneburg wird in einen eigenständigen Verein HV Lüneburg überführt.

Regionalliga Nordost 

Aufsteiger in die 2. Bundesliga: SG RHC/PSV Rostock.
Absteiger aus der 2. Bundesliga: MTV 1860 Altlandsberg und TSG Wismar.
Absteiger in die Oberligen: TSV Altenholz, SC Alstertal-Langenhorn, SV Pädagogik Rostock, SC Kisdorf und HSG OSC/Friedenau.
Aufsteiger aus den Oberligen: Ahrensburger TSV, FHC Frankfurt/Oder II, Olympia Neumünster und SG ASC/VfV Spandau.
Änderungen: Olympia Neumünster schließt sich mit SV Tungendorf zu SVTO Neumünster zusammen.
Der 2007 gegründete Rostocker HC tritt in der 2. Bundesliga alleine an. Die SG RHC/PSV Rostock wird aufgelöst.

Entscheidungen 
Die Aufsteiger in die 2. Bundesligen sind:
VfL Sindelfingen, SG 09 Kirchhof, HSG Stemmer/Friedewalde, SGH Rosengarten und Rostocker HC.

Siehe auch 
 1. Bundesliga
 2. Bundesliga

Weblinks 
 Handball-Archiv.de
 Handballvereinigung der Frauen-Bundesligen

Frauen, 2007
Handballsaison 2007/08